Deslauriers ist der Familienname folgender Personen:

 Jeff Drouin-Deslauriers (* 1984), kanadischer Eishockeytorwart
 Mario Deslauriers (* 1965), US-amerikanischer Springreiter
 Nicolas Deslauriers (* 1991), kanadischer Eishockeyspieler